Feelin' So Good – album di Willie Bobo del 1966
 Feelin' So Good – singolo di Jennifer Lopez del 2000
 Feelin' So Good – DVD di Jennifer Lopez del 2000